Active Server Pages — технологія від компанії Microsoft, яка дає змогу динамічно формувати автоматично оновлювані вебсторінки з боку вебсервера.
 ASP Linux
 ASP — німецька рок-група.